Musikgeschichte steht für:

 Geschichte der Musik, Darstellung der historischen Entwicklung von Musik und musikalischen Phänomenen
 Historische Musikwissenschaft, Teildisziplin der Musikwissenschaft